

Notes et références 

Lens